— станція лінії М1 Стамбульського метрополітену
 Зеїтінбурну — район провінції Стамбул (Туреччина)
  — хокейний клуб з міста Стамбул
  — футбольний стадіон у Стамбулі
 Зеїтінбурнуспор — турецький футбольний клуб зі стамбульського району Зейтінбурну
  — пускова залізнична станція району Зеїтінбурну